Kincl ist der Nachname mehrerer Personen:

 Jaroslav Kincl (1900–1972), tschechoslowakischer Architekt
 Jaromír Kincl (Jurist) (1926–1993), tschechoslowakischer Jurist
 Jaromír Kincl (1930–2019), tschechoslowakischer Schriftsteller
 Jiří Kincl (* 1939),  tschechoslowakischer kommunistischer Politiker
 František Kincl (* 1941), tschechoslowakischer kommunistischer Politiker
 Marek Kincl (Fußballspieler) (* 1973), tschechischer Fußballspieler
 Virgil Kinzel (1910–1998), tschechoslowakischer Geistlicher

Siehe auch:
 Kyncl